Кастилія (королівство) — одне з середньовічних королівств Піренейського півострову.
 Кастилія — історичний регіон в Іспанії.
 Кастилія-і-Леон — автономне співтовариство на заході Іспанії.